

PH ou P.H. 
PH est un sigle qui peut signifier :
 praticien hospitalier ;
 Paul-Henry ;
 Pierre-Henry ;
 Parti humaniste ;
 Paraboloïde hyperbolique ;
 Promotion d'honneur (voir l’article ligue régionale de football) ;
 Hiérarchie polynomiale en informatique théorique, PH étant l'union de ses classes ;
 Compagnie des chemins de fer Prince-Henri ;
 Société anonyme luxembourgeoise des chemins de fer et minières Prince-Henri, qui a succédé à la précédente. 

PH est un symbole, qui signifie :
 pétahenry, une unité de mesure de l'inductance électrique.

PH est un code, qui signifie :
 Philippines selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays), code alpha-2 ;
 Polynesian Airlines, selon la liste des codes AITA des compagnies aériennes.

P.H. est une abréviation, qui signifie :
 Père Hébert, personnage de tradition potachique du Lycée de Rennes, repris par Alfred Jarry pour donner naissance au Père Ubu.

Ph 
Ph est une abréviation, qui signifie :
 phényle, un noyau cyclique en chimie ;
personnes handicapées ;
 chromosome de Philadelphie, une anomalie chromosomique à la base de certaines hémopathies malignes ;
 Épître aux Philippiens.

Ph est un digramme de l'alphabet latin.

pH 
pH est un symbole, qui signifie :
 picohenry, une unité de mesure de l'inductance électrique ;
 potentiel hydrogène (du latin pondus hydrogenii « poids de l’hydrogène » ou potentia hydrogenii « potentiel de l’hydrogène »), habituellement noté « pH », qui est une mesure de l’acidité en chimie.

ph 
ph est un symbole, qui signifie :
 phot, une unité de mesure de l'éclairement lumineux ;
 .ph est le domaine national de premier niveau (country code top level domain, ccTLD) réservé aux Philippines.

Abréviation
Code
Sigle de 2 caractères
